Oribasius ist der Name folgender Personen:
 Oreibasios (325–403), byzantinischer Arzt und Medizinhistoriker
 Oribasius I. (1683): Rosinus Lentilius (1657–1733), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Oribasius II. (1750): Kasimir Christoph Schmidel (1718–1792), deutscher Mediziner, Botaniker und Mitglied der Leopoldina